John McNally (1903–1985) amerikai amerikaifutball-játékos, edző, a Hírességek Csarnokának tagja
 John McNally (1932–2022) olimpiai ezüstérmes ír ökölvívó
 John McNally (1956) amerikai sportlövő, olimpikon
 John McNally (1998) amerikai teniszező